|-
| (5101) Ахмеров (Akhmerov) ||  || 22 октября 1985 || Крым || Журавлёва Л. В.
|-
| (5102) Бенфранклин (Benfranklin) ||  || 2 сентября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5103) Дивиш (Diviš) ||  || 4 сентября 1986 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5104) Скрипниченко (Skripnichenko) ||  || 7 сентября 1986 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5105) Вестерхут (Westerhout) ||  || 4 октября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5106) Мортенсен (Mortensen) || 1987 DJ || 19 февраля 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (5107) Лоренбэколл (Laurenbacall) ||  || 24 февраля 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5108) Любек (Lübeck) ||  || 21 августа 1987 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5109) Робертмиллер (Robertmiller) ||  || 13 сентября 1987 || Ла-Силья || Анри Дебеонь
|-
| (5110) Бельджирате (Belgirate) || 1987 SV || 19 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5111) Джеклифф (Jacliff) ||  || 29 сентября 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5112) Кусадзи (Kusaji) ||  || 23 сентября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5113) Kohno || 1988 BN || 19 января 1988 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5114) Yezo || 1988 CO || 15 февраля 1988 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5115) Фримаут (Frimout) ||  || 13 февраля 1988 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5116) Корсёр (Korsør) || 1988 EU || 13 марта 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (5117) Мокотояма (Mokotoyama) || 1988 GH || 8 апреля 1988 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5118) Elnapoul || 1988 RB || 7 сентября 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
|  ||  || 8 сентября 1988 || Брорфельде || Поль Йенсен
|-
| (5120) Битиант (Bitias) ||  || 13 октября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5121) Нумадзава (Numazawa) ||  || 15 января 1989 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
| (5122) Муха (Mucha) ||  || 3 января 1989 || Клеть || А. Мркос
|-
| (5123) 1989 BL || 1989 BL || 28 января 1989 || Гэкко || Ё. Осима
|-
| (5124) Мураока (Muraoka) || 1989 CW || 4 февраля 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5125) Окусири (Okushiri) ||  || 10 февраля 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5126) Ахеменид (Achaemenides) ||  || 1 февраля 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5127) Брунс (Bruhns) ||  || 4 февраля 1989 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5128) Вакабаяси (Wakabayashi) || 1989 FJ || 30 марта 1989 || Сендай || М. Коисикава
|-
| (5129) Грум (Groom) || 1989 GN || 7 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5130) Илионей (Ilioneus) ||  || 30 сентября 1989 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5131) 1990 BG || 1990 BG || 21 января 1990 || Паломар || Элеанор Хелин, Б. Роман
|-
| (5132) Maynard || 1990 ME || 22 июня 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5133) Филлипадамс (Phillipadams) || 1990 PA || 12 августа 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5134) Ebilson ||  || 17 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5135) Нибутани (Nibutani) || 1990 UE || 16 октября 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5136) Baggaley ||  || 20 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5137) Frevert || 1990 VC || 8 ноября 1990 || Chions || J. M. Baur
|-
| (5138) Гёда (Gyoda) ||  || 13 ноября 1990 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (5139) Румои (Rumoi) ||  || 13 ноября 1990 || Kagoshima || М. Мукаи, М. Такэиси
|-
| (5140) Kida || 1990 XH || 8 декабря 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5141) Tachibana || 1990 YB || 16 декабря 1990 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5142) Окутама || 1990 YD || 18 декабря 1990 || Окутама || Ц. Хиоки, С. Хаякава
|-
| (5143) Геракл (Heracles) || 1991 VL || 7 ноября 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5144) Ахат (Achates) || 1991 XX || 2 декабря 1991 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5145) Фол (Pholus) || 1992 AD || 9 января 1992 || Китт-Пик || Spacewatch
|-
| (5146) Моива (Moiwa) || 1992 BP || 28 января 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5147) Маруяма (Maruyama) || 1992 BQ || 28 января 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5148) Джордано (Giordano) || 5557 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5149) Лейбниц (Leibniz) || 6582 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5150) Феллини (Fellini) || 7571 P-L || 17 октября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5151) Weerstra || 2160 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5152) Labs || 1931 UD || 18 октября 1931 || Хайдельберг || Карл Райнмут
|-
| (5153) Герасч (Gierasch) || 1940 GO || 9 апреля 1940 || Турку || И. Вяйсяля
|-
| (5154) Леонов (Leonov) ||  || 8 октября 1969 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5155) Денисюк (Denisyuk) || 1972 HR || 18 апреля 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (5156) Голант (Golant) || 1972 KL || 18 мая 1972 || Крым || Смирнова Т. М.
|-
| (5157) Хиндемит (Hindemith) ||  || 27 октября 1973 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5158) Огарёв (Ogarev) || 1976 YY || 16 декабря 1976 || Крым || Черных Л. И.
|-
| (5159) Burbine || 1977 RG || 9 сентября 1977 || Гарвард || -
|-
| (5160) Камоэнс (Camoes) || 1979 YO || 23 декабря 1979 || Ла-Силья || Анри Дебеонь, E. R. Netto
|-
| (5161) Wightman ||  || 9 октября 1980 || Паломар || Кэролин Шумейкер
|-
| (5162) Пьемонт (Piemonte) || 1982 BW || 18 января 1982 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5163) Волмэйр-Ли (Vollmayr-Lee) ||  || 9 октября 1983 || Андерсон-Меса || J. Wagner
|-
| (5164) Мулло (Mullo) ||  || 20 ноября 1984 || CERGA || К. Поллас
|-
| (5165) Вайденом (Videnom) || 1985 CG || 11 февраля 1985 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (5166) Олсен (Olson) ||  || 22 марта 1985 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5167) Joeharms ||  || 11 апреля 1985 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5168) Дженнер (Jenner) || 1986 EJ || 6 марта 1986 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5169) Duffell ||  || 6 сентября 1986 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5170) Sissons || 1987 EH || 3 марта 1987 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|-
| (5171) Augustesen ||  || 25 сентября 1987 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (5172) Yoshiyuki ||  || 28 октября 1987 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5173) Stjerneborg ||  || 13 марта 1988 || Брорфельде || Поуль Йенсен
|-
| (5174) Okugi || 1988 HF || 16 апреля 1988 || Китами || М. Янай, К. Ватанабэ
|-
| (5175) Ables ||  || 4 ноября 1988 || Паломар || Кэролин Шумейкер,  Юджин Шумейкер
|-
| (5176) Йоити (Yoichi) || 1989 AU || 4 января 1989 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5177) Хуговольф (Hugowolf) ||  || 10 января 1989 || Таутенбург || Ф. Бёрнген
|-
| (5178) Pattazhy ||  || 1 февраля 1989 || Кавалур || R. Rajamohan
|-
| (5179) Takeshima ||  || 1 марта 1989 || Гэйсэй || Ц. Сэки
|-
| (5180) Ohno || 1989 GF || 6 апреля 1989 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (5181) SURF || 1989 GO || 7 апреля 1989 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5182) Bray || 1989 NE || 1 июля 1989 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5183) Robyn ||  || 22 июля 1990 || Паломар || Элеанора Хелин
|-
| (5184) Кавайе-Коль (Cavaillé-Coll) ||  || 16 августа 1990 || Ла-Силья || Эрик Эльст
|-
| (5185) Alerossi ||  || 15 сентября 1990 || Паломар || Генри Хольт
|-
| (5186) Доналу (Donalu) ||  || 22 сентября 1990 || Паломар || Б. Роман
|-
| (5187) Domon ||  || 15 октября 1990 || Китами || К. Эндатэ, К. Ватанабэ
|-
| (5188) Paine ||  || 15 октября 1990 || Паломар || Элеанор Хелин
|-
| (5189) 1990 UQ || 1990 UQ || 20 октября 1990 || Сайдинг-Спринг || Роберт Макнот
|-
| (5190) Фрай (Fry) ||  || 16 октября 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5191) Paddack ||  || 13 ноября 1990 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5192) Ябуки (Yabuki) || 1991 CC || 4 февраля 1991 || Китами || Т. Фудзии, К. Ватанабэ
|-
| (5193) Танакаватару (Tanakawataru) || 1992 ET || 7 марта 1992 || Кусиро || С. Уэда, Х. Канэда
|-
| (5194) Бёттгер (Böttger) || 4641 P-L || 24 сентября 1960 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5195) Кендлер (Kaendler) || 3289 T-1 || 26 марта 1971 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5196) Bustelli || 3102 T-2 || 30 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5197) Rottmann || 4265 T-2 || 29 сентября 1973 || Паломар || К. Й. ван Хаутен,  И. ван Хаутен-Груневельд,  Том Герельс
|-
| (5198) Fongyunwah ||  || 16 января 1975 || Нанкин || -
|-
| (5199) Дортмунд (Dortmund) ||  || 7 сентября 1981 || Крым || Карачкина Л. Г.
|-
| (5200) Памал (Pamal) || 1983 CM || 11 февраля 1983 || Андерсон-Меса || Эдвард Боуэлл
|}